Ridgely ist der Name folgender Orte:
 Ridgely (Maryland)
 Ridgely (Missouri)
 Ridgely (Tennessee)

Ridgely ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Ridgely (1702–1772), Politiker in der Kolonie Maryland
 Charles Carnan Ridgely (1760–1829), US-amerikanischer Politiker
 Edwin R. Ridgely (1844–1927), US-amerikanischer Politiker
 Henry M. Ridgely (1779–1847), US-amerikanischer Politiker
 John Ridgely (1909–1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Ridgely (1931–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert S. Ridgely (* 1946), US-amerikanischer Ornithologe